Cécile de France (née en 1975), actrice belge francophone.
 Cécile de France, princesse médiévale ().